Ligueux kan syfta på:
 Ligueux, Dordogne
 Ligueux, Gironde